Un homme de paille peut désigner :

Un homme de paille est une personne qui couvre de son nom les actes ou les écrits de quelqu'un d'autre. La personne ainsi protégée peut agir de manière anonyme à travers la couverture que lui procure l'homme de paille ;
L'Homme de paille est aussi un opéra-bouffe de Georges Feydeau ;
Le sophisme de l'épouvantail, par traduction de l'équivalent anglais « straw man », qui consiste à présenter la position de son adversaire de manière volontairement erronée.

Voir aussi
 L'Homme de paille, pièce de théâtre d'Eugène Labiche (1843)
 L'Homme de paille, film italien de Pietro Germi (1958)
 
 
 Mandataire
 Nègre littéraire